Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een Vlaamse organisatie voor jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu
 Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie, een Nederlandse organisatie voor jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu
 Journal of Nuclear Medicine, een wetenschappelijk tijdschrift
 de drieletterige NAVO-code voor het eiland Jan Mayen